«Forever» — другий студійний альбом гурту «Mad Heads XL».

Пісні

Посилання 
 Альбом «Forever» на офіційному сайті гурту 
 Альбом «Forever» на сайті Last.fm 
 Тексти пісень 

Альбоми Mad Heads XL